Премия «Локус» за лучший научно-фантастический роман () присуждается журналом «Локус» за работы, опубликованные в предыдущем календарном году. Победитель выбирается по итогам голосования читателей журнала. Награда вручается на ежегодном сборе в Science Fiction Museum and Hall of Fame в Сиэтле, США во время которого победителям вручаются сертификаты. Премия вручается с 1980 года. До этого вручалась премия «За лучший роман», но, начиная с 1980 года, была разделена на премию «За лучший научно-фантастический роман» и «За лучший роман в жанре фэнтези». В списке представлены победители и финалисты, набравшие больше всех голосов.

За 32-летнюю историю премии её получило 18 человек. Чаще всего становились победителями номинации Нил Стивенсон, Конни Уиллис и Дэн Симмонс — 4 раза. По 3 раза получали премию Дэвид Брин и Ким Стэнли Робинсон.

Лауреаты

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Примечания

Ссылки 
 Сайт журнала Локус 
 Список победивших и номинировавшихся произведений 

Премия «Локус»
Списки лауреатов премий